Фосса:
 Фосса — деревня в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер).
 Фосса — хищное млекопитающее семейства мадагаскарских хищников. 
 Фосса — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Л’Аквила.
 Фосса — протока (река) на Украине, в Черкасской области.
 Франсуа де Фосса — французский гитарист и композитор I половины XIX века.